Gretna ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Kanada:
 Gretna (Manitoba)

in Schottland:
 Gretna (Schottland)
 Gretna Green

in den Vereinigten Staaten:
 Gretna (Florida)
 Gretna (Illinois)
 Gretna (Kansas)
 Gretna (Louisiana)
 Gretna (Mississippi)
 Gretna (Missouri)
 Gretna (Nebraska)
 Gretna (New York)
 Gretna (Ohio)
 Gretna (Pennsylvania)
 Gretna (South Dakota)
 Gretna (Virginia)